Handball-Afrikameisterschaft 2020 steht für:

 Handball-Afrikameisterschaft der Frauen 2020 und
 Handball-Afrikameisterschaft der Männer 2020.